Sternberg steht für:

Personennamen:

Familienname verschiedener Adelsgeschlechter:

 Grafen von Sternberg, Grafengeschlecht in Kärnten (erloschen 1329, beerbt durch die Grafen von Ortenburg bzw. Grafen von Cilli)
 auf Burg Sternberg in Wernberg (Kärnten)
 Grafschaft Sternberg, mittelalterliche und frühneuzeitliche Grafschaft östlich von Lemgo, Nebenlinie der Grafen von Schwalenberg
 auf Burg Sternberg im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Sternberg (böhmisches Adelsgeschlecht), Grafenhaus in Böhmen und Mähren
 auf Böhmisch Sternberg und Mährisch Sternberg 
 Sternberg (fränkisches Adelsgeschlecht), popponische Nebenlinie der Grafen von Henneberg
 auf Schloss Sternberg (in Sternberg im Grabfeld, Unterfranken)

Sternberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortschaften: 

in Deutschland:
 Sternberg, Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Sternberg (Deining), Ortsteil der Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Sternberg (Johannesberg), Ortsteil der Gemeinde Johannesberg, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Sternberg im Grabfeld, Ortsteil der Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

in Österreich:
 Sternberg (Gemeinde Wernberg), Ortschaft von Wernberg (Kärnten), Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Sternberg (Gemeinde Velden), Ortschaft von Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Sternberg (Gemeinde Pinsdorf), Ortsteil von Pinsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

in Polen:
 deutscher Name des polnischen Ortes Grzywna, Woiwodschaft Kujawien-Pommern (ehemals Sternberg, Landkreis Thorn in Westpreußen); heute Teil der Gemeinde Chełmża
 deutscher Name des polnischen Ortes Osowo (ehemals Sternberg, Landkreis Königsberg (Neumark) in Brandenburg)
 deutscher Name des polnischen Ortes Stryjkowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Sternberg, Landkreis Heilsberg in Ostpreußen); heute Teil der Gemeinde Lidzbark Warmiński
 deutscher Name der polnischen Stadt Torzym, Woiwodschaft Lebus (ehemals Sternberg in der Brandenburger Neumark)

in Tschechien:
 Böhmisch Sternberg, Flecken in Tschechien, siehe Český Šternberk
 Stadt in Mähren, siehe: Šternberk 
 deutscher Name der tschechischen Ortschaft Šternberk u Brtníků im Lausitzer Gebirge

Landkreise:
 Kreis Sternberg, ehemaliger Kreis im Bezirk Schwerin (teils als Landkreis Sternberg bezeichnet)
 Kreis Sternberg (Brandenburg), ehemaliger Kreis in der Provinz Brandenburg
 Landkreis Sternberg (Mähren), ehemaliger Landkreis in Mähren

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):
 Sternberg Peak (ca. 1300 m), in den Nebraska Peaks, Britannia Range, Antarktika
 Sternberg (Schwäbische Alb) (844,3 m), in der Schwäbischen Alb, bei Gomadingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Sternberg (Rothaargebirge) (691,5 m), im Rothaargebirge, 1,8 km südlich von Mosebolle (Meschede<!.. Gemarkungen Lollinghausen und Drasenbeck -->), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Sternberg (Haardt) (511,3 m), in der Haardt (Pfälzerwald), Nebengipfel der Hohen Loog im Gebiet der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Sternberg (340,5 m), am Spreepark (Neusalza-Spremberg), bei Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Sternberg (256 m), im Spessart, Bayern
 Sternberg (ca. 215 m), Hangsporn des Braunkopfs, bei Linz am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Sternberg (Kleve) (86,4 m), künstlich angelegter Hügel in Kleve, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen

Burgen/schlösser:
 Burg Sternberg im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Sternberg in Sternberg im Grabfeld, Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke, Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken, Bayern
 Burg Český Šternberk, Burg in Böhmen (Böhmisch Sternberg)
 Burg Šternberk in Mähren (Mährisch Sternberg)
 Burg Štamberk in Mähren
 Burgruine Sternberg in Wernberg (Kärnten)

Siehe auch:
 Burg Sterrenberg
 Sternberg-Nunatak
 Sternberger
 Sternberg-Institut für Astronomie
 Sternberg-Riesenzelle
 Sternenberg
 Sternburg
 Stjernberg
 Stjerneborg
 Ungern-Sternberg (Adelsgeschlecht)
 Shternberg
 Sternberg, Rehabilitations- und Förderzentrum für behinderte Kinder und Jugendliche der Herrnhuter Brüdergemeine in Palästina (zwischen Ramallah und Bir Zeit)